Новогуровка — название населённых пунктов:

 Новогуровка — деревня в Аургазинском районе Республики Башкортостан, Россия;
 Новогуровка — село в Криничанском районе Днепропетровской области, Украина.